

Wydarzenia 

 Mezopotamia
 Rozpoczęcie budowy Dur-Szarrukin.